Агустин Мелгар има више значења:
  Агустин Мелгар (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агустин Мелгар (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агустин Мелгар (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агустин Мелгар (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агустин Мелгар (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агустин Мелгар (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агустин Мелгар (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику